Die Saison 1992 der Volleyball-Weltliga war die dritte Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 1. Mai und endete am 5. September. Italien gewann zum dritten Mal in Folge den Titel.

Modus 
Die Vorrunde („interkontinentale Runde“) wurde in drei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Final Six. Die vier besten Mannschaften dieser Sechsergruppe erreichten das Halbfinale. Die Sieger der Halbfinalspiele trugen das Finale aus, die Verlierer spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Final Six 
Das Final Six sowie die Halbfinals und die Endspiele fanden in Genua (Italien) statt.

Endrunde

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1992
Volleyballveranstaltung 1992
Sportsaison 1992